La fragata Valdivia fue una nave conquistada por la marina de Chile a la de España el 6 de noviembre de 1820 en el puerto de El Callao.

En la armada española, bautizada Esmeralda, fue una de las seis fragatas denominadas mahonesas por haber sido construidas en puerto Mahón en las islas Baleares. Se empleó como escolta de convoyes en las aguas del Pacífico sur frente a las costas de Perú y Chile.

Características 
Construida en 1791 en puerto Mahón, en las islas Baleares. Diseñada por el arquitecto naval Bouyón fue una de las 6 fragatas conocidas como mahonesas, siendo la fragata Prueba otra nave de esta serie.

Desplazaba 950 toneladas y estaba artillada con 44 cañones de 24 libras.

Historia

Al servicio de España 
1791-1817

Durante sus primeros años sirvió en las costas de la península ibérica y participó del intento de Nelson, de tomar las Islas Canarias, llevando las noticias de Gutiérrez a Cádiz a fines de julio de 1798. En 1816 fue destinada al Pacífico como escolta de convoyes de tropas.

El 9 de diciembre de 1817 zarpó desde El Callao con destino a Talcahuano bajo el mando de Luis Coig escoltando un convoy de tropas embarcadas en nueve transportes arrendados por 60 días y que tenían la misión de sofocar el movimiento independentista de Chile.

1818-1820

El 4 de enero de 1818 la Esmeralda recaló en la bahía de Concepción y al día siguiente comenzó el desembarco de los 3.500 hombres que iban bajo el mando del brigadier Mariano Osorio. Terminado el desembarco se dirigió junto con el bergantín Pezuela a bloquear el puerto de Valparaíso.

El 27 de abril de 1818 fue sorprendida en Valparaíso por la fragata chilena Lautaro; fue abordada y capturada por los patriotas que posteriormente fueron rechazados logrando escapar y refugiarse en Talcahuano. En esta acción murió el comandante de la Lautaro, capitán Jorge O'Brien. 

Junto a otros 13 buques y 32 lanchas cañoneras integró la flota que al mando del Brigadier Antonio Vaccaro, organizó el Virrey de Perú Joaquín de la Pezuela para oponerse a la Escuadra del almirante Thomas Cochrane.

Al servicio de Chile 
1820-1825

Entre el 5 y 6 de noviembre de 1820 en una audaz acción por parte de marineros chilenos dirigidos personalmente por el almirante Cochrane, que había iniciado recientemente la invasión de Perú, el buque fue abordado y capturado durante la noche en el puerto de El Callao, sacado de la bahía y desde esa fecha quedó al servicio de Chile. El 15 de noviembre del mismo año recibió el nombre de Valdivia.

En junio de 1825 fue varada en el puerto de Valparaíso para que sirviera de muelle para las embarcaciones menores.

Véase también 

 Expedición corsaria de Brown al Pacífico
 Primera Escuadra Nacional
 Bernardo O'Higgins
 Director supremo de Chile
 Patria Nueva
 Guerra de la Independencia de Chile
 Guerra de la Independencia Argentina
 Guerras de independencia hispanoamericanas
 Independencia de Chile
 José Ignacio Zenteno
 Manuel Blanco Encalada

 Combate Naval de Talcahuano
 Captura de la Expedición de Cádiz
 Combate naval de Valparaíso
 Primer Combate Naval de Valparaíso
 Thomas Cochrane
 Campaña de Thomas Cochrane
 Toma de Valdivia
 Combate de Agüi
 Expedición Libertadora del Perú

 Desembarco de San Martín
 Primer sitio del Callao
 Tercer bloqueo del Callao
 Conquista de Chiloé

Referencias

Bibliografía utilizada

Enlaces externos 
 ¿Cómo se formó la primera Escuadra Nacional - Armada de Chile 
 Fundación Histarmar
 Historia de los primeros barcos de la Armada de Chile - Tamagno 
 Todoababor - Listado de buques

Armada de Chile
Fragatas a vela de Chile